Долгорукая, Елена Павловна (1789—1860) — (в замужестве Фадеева) — дочь екатерининского генерала князя П. Г. Долгорукого и супруга тайного советника А. М. Фадеева;
 Долгорукая, Мария — якобы жена Ивана Грозного, существование не доказано